Gminy w USA:
 Ingham (ang. Ingham Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Ingham (ang. Ingham Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ingham (ang. Ingham County) – w stanie Michigan
Wioski w Wielkiej Brytanii:
 Ingham – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Ingham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Ingham – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
Miejscowości w Australii:
 Ingham (Queensland) – miejscowość w stanie Queensland